Niccolo Gattilusio ist der Name folgender Personen:

* Niccolo I. Gattilusio (um 1330–1409), Archon von Lesbos
 Niccolo II. Gattilusio (nach 1415–1462), Archon von Lesbos